Henkes är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Gerke Henkes (1844–1927), nederländsk konstnär
 Kevin Henkes (född 1960), amerikansk barnboksförfattare och -illustratör
 Peter Henkes (född 1962), tysk fotbollsspelare
 Richard Henkes (1900–1945), tysk präst och martyr

Se även 
 Henkes (ö)